Ernesto I de Sajonia-Altemburgo (en alemán: Ernst I. von Sachsen-Altenburg; Hildburghausen, 16 de septiembre de 1826-Altemburgo, 7 de febrero de 1908) fue un duque de Sajonia-Altemburgo. Fue el primer hijo del duque Jorge de Sajonia-Altemburgo y de la duquesa María Luisa de Mecklemburgo-Schwerin. En 1853, sucedió a su padre como duque de Sajonia-Altemburgo. Era de disposición reservada y tomó poca parte activa en el gobierno del país. Después de un reinado que duró casi cincuenta y cinco años, murió sin un heredero directo varón; a causa de esto, fue sucedido por su sobrino, Ernesto II.

Gobierno 
A Ernesto le encantaba la caza. Aunque apenas participaba en política, estaba muy abierto a los problemas sociales del país. Simplificó la administración estatal y Altemburgo se convirtió en una importante ciudad industrial bajo su gobierno. En 1864, hizo restaurar el ayuntamiento de Altemburgo, en 1871 construyó el teatro de corte, y cinco años más tarde se inauguró el museo estatal. El 29 de abril de 1873 se encontraban en un Dominio Fideikommissse reorganizó la estructura de propiedad de la casa ducal y el estado. En un viaje a San Petersburgo en 1873, recibió la propiedad del 50.º Regimiento de Infantería "Bialystok" del zar Alejandro II de Rusia. Luego, el duque visitó Turquía y Austria-Hungría.

El 9 de febrero de 1855, Ernesto promulgó una ley militar que sentó las bases para estrechar lazos con Prusia. Una semana más tarde fue nombrado mayor general prusiano à la suite y cuatro años más tarde teniente general. El 30 de marzo de 1862 concluyó una convención militar con Berlín y un año después no participó en el Frankfurt Fürstentag. Cuando estalló la guerra alemana entre Prusia y Austria, se cerró, a pesar de la simpatía de muchos Wettins para Austria, el 21 de junio de 1866 una alianza militar con Prusia. Entre otras cosas, reconoció el proyecto elaborado por Prusia para el nuevo orden federal y, a cambio, recibió una garantía para la independencia e integridad de su territorio. El contingente requerido de Altemburgo, sin embargo, no estuvo involucrado en actos de guerra. En 1866 se unió a la Confederación Alemana del Norte y el sistema militar se reformó según el modelo prusiano.

Tras la movilización del ejército para la guerra contra Francia el 15 de julio de 1870, decidida por el Consejo Federal, el duque Ernesto viajó a Berlín dos días después para declarar su lealtad al emperador Guillermo I de Alemania. Recibió permiso para unirse al personal del gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin. El 4 de octubre de 1870, Ernesto se trasladó al Estado Mayor del IV Cuerpo de Ejército, al que perteneció hasta el final de la guerra y asumió, entre otras cosas participó en el asedio de París y los combates en el Loira. También participó en la proclamación imperial en Versalles el 18 de enero de 1871.

En 1873, el duque casó a su única hija con el príncipe Alberto de Prusia. Hizo erigir un monumento en Altemburgo en 1891 para el káiser Guillermo I, a quién veneraba tanto.

El duque Ernesto I era considerado un amigo cercano de los tres emperadores alemanes. Guillermo II comentó sobre su muerte:

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio en Dessau el 28 de abril de 1853 con Inés de Anhalt-Dessau (1824-1897). Inés era hermana de Federico I, duque de Anhalt.

Tuvieron dos hijos:
 María (Eisenberg, 2 de agosto de 1854-Camenz, 8 de octubre de 1898), casada el 19 de abril de 1873 con Alberto de Prusia.
 Jorge (Altemburgo, 1 de febrero de 1856-ibidem, 29 de febrero de 1856).

Honores y condecoraciones 
Honores alemanes

Honores extranjeros
 : Orden de San Esteban de Hungría, Gran Cruz, 1859
 : Real Orden de Leopoldo, Gran Cordón
 : Orden del Elefante, Caballero, 28 de octubre de 1882
 : Orden del León Neerlandés, Gran Cruz
 : Orden de Osmaniye, 1.ª Clase con Diamantes
  Reino de Rumania: Orden de la Estrella de Rumania, Gran Cruz
 :
 Orden de San Andrés, Caballero
 Orde Imperial de San Jorge, 4.ª Clase
 : Orden de la Cruz de Takovo, Gran Cruz
   Suecia-Noruega: Orden de los Serafines, Caballero, 24 de febrero de 1864
  Gran Ducado de Toscana: Orden Militar de San Esteban, Gran Cruz

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Nacidos en Hildburghausen
Duques de Sajonia-Altemburgo
Caballeros de honor de la Orden de San Juan (Bailiazgo de Brandeburgo)
Militares de Sajonia
Grandes maestres de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Duques de Sajonia del siglo XIX
Príncipes de Sajonia-Altemburgo
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Coroneles generales de Prusia
Grandes cruces con espadas de la Orden de Alberto el Oso